Lech Konopiński – polski poeta, satyryk, twórca literatury dla dzieci
 Tomasz Mieczysław Gabriel Konopiński – polski poeta oraz członek zespołu Dziady Żoliborskie
 Marian Konopiński – polski duchowny katolicki, męczennik